Меморијални комплекс је знаменито место на којем је на пригодан начин обележено сећање на неки догађај или на неку особу, а може да се односи на:

 Меморијални комплекс Бошко Буха у селу Јабука, код Пријепоља,
 Меморијални комплекс у Идвору, у родном месту Михаила Пупина (1854-1935),
 Меморијални комплекс Батинска битка, у знак сећања на учеснике Батинске битке новембра 1944. године,
 Меморијални комплекс Бубањ или Спомен-парк Бубањ, у Нишу,
 Меморијални комплекс „Газиместан“, код Приштине,
 Меморијални комплекс „Таковски грм“ или Спомен-комплекс Други српски устанак, у Такову,
 Меморијални комплекс и споменик на Љубићу, код Чачка,
 Меморијални комплекс „Слободиште" у Крушевцу